Derecho puede referirse a:
 Derecho, conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.
 Derecho, estudios, facultad o carrera universitaria; ciencia que estudia el derecho.
 Derecho, fenómeno meteorológico.
 Derechos, lo que se concede o reconoce a un sujeto de derecho.